Вернер Кнаб (; 18 декабря 1908, Франкенталь, Германская империя — 15 февраля 1945, под Вайсенфельсом) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Лионе.

Биография 
Вернер Кнаб родился 18 декабря 1908 года. Посещал во Франкентале среднюю школу, но позже был переведён в высшее реальное училище в Людвигсхафене. В 1928 году получил аттестат зрелости. Впоследствии изучал юриспруденцию и общественно-политические науки в университетах Мюнхена, Берлина и Лондона. В 1931 году сдал первый государтственный экзамен. В ходе юридической практики в 1931 году в университете Мюнхена получил докторскую степень по праву. В 1935 году сдал второй государтственный экзамен.

1 мая 1933 года вступил в НСДАП (билет № 3269940), а 1 февраля 1934 года — в ряды СС (№ 191584). После окончания учёбы поступил на службу в . С 1936 года был правительственным служащим в отделении гестапо в Мюнхене и в ноябре 1938 года повышен до правительственного советника. Потом был заместителем начальника гестапо в Бреслау.

После начала Второй мировой войне служил в Главном управлении имперской безопасности (IV управление) (РСХА). В конце 1939 года в качестве атташе по культурным вопросам был направлен в составе немецкой делегации в Осло. Во время немецкой оккупации Норвегии Кнаб в конце апреля 1940 года стал начальником гестапо со штаб-квартирой в Осло и позже состоял в штабе руководителя полиции безопасности и СД Вальтера Шталекера. На этой должности во время чрезвычайного положения в Осло предпринимал акции задержания и представлял обвинение в военно-полевых судах. После вмешательства рейхскомиссара оккупированных норвежский территорий Йозефа Тербовена был обвинён в трусости, но в качестве реабилитации был отправлен на Восточный фронт. Кнаб был отправлен к руководителю айнзацгруппы C на Украине, принимавшей участие в массовых расстрелах евреев. Вскоре после этого он возглавил отдел гестапо при руководителе полиции безопасности и СД в Киеве.

В июне 1943 года стал высшим правительственным советником и оберштурмбаннфюрером СС. 23 июня 1943 года стал командиром полиции безопасности и СД в оккупированном Лионе. После высадки  в Нормандии Кнаб во время действий вермахта против движения сопротивления из «партизанской республики» Веркор приказал провести массовый расстрел членов сопротивления и гражданских лиц. При участии Кнаба военные планеры приземлились в Васьё, где по его приказу подчинённое ему подразделение расстреляло местное население и пойманных членов движения сопротивления. В общей сложности были сожжены две древни и несколько усадеб, 639 членов движения сопротивления были либо убиты, либо погибли в бою и 201 гражданское лицо было убито. 

После освобождения Франции войсками союзников Кнаб вновь вернулся на работу в РСХА. 13 января 1945 года был награждён железным крестом 1-го класса. Во время поездки по шоссе Берлин-Мюнхен Кнаба смертельно ранили в ходе воздушной бомбежки штурмовой авиации. Уголовное дело, возбуждённое в Германии и Франции, о преступлениях Кнаба во Франции было прекращено после извещения о его смерти.

Примечания

Литература 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Члены айнзацгрупп
Нацистские преступники
Персоналии:Холокост во Франции